Le hane (en japonais , ,  ;  en chinois , pinyin ) est un terme japonais désignant un coup spécifique lors d'une partie de go. Ce coup consiste à contourner une ou plusieurs pierres de l'adversaire.

On peut aussi faire un contre-hane () ou un double-hane ().

Le hane est cité dans des proverbes de go :
 « Répondre au tsuke par un . » (ツケにはよ, tsukeniha haneyo)
 « Le  apporte la mort. »　(死はにあり, shiha haneni ari)

Voir aussi
 Lexique du jeu de go

Lexique du jeu de go